41-й укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Прибалтийском особом военном округе 4 июня 1941 года.

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 19 июля 1941 года.

Должен был обеспечить оборону порта и военно-морской базы в Либаве. Полосу укреплённого района готовила, по-видимому для дальнейшего строительства, подразделения 67-й стрелковой дивизии

Собственного гарнизона район не имел, был сформирован только штаб.

Уничтожен в Либаве через несколько дней после начала войны.

19 июля 1941 года укреплённый район был расформирован.

Полное название 
41-й укреплённый район

Состав 

Только управление

Подчинение

Коменданты района 
 дивизионный комиссар Серафим Петрович Николаев

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, уреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Советские УРы в Литве

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны